ANAFE é a sigla para Associação dos Advogados Públicos Federais. 

Criada em 2016, pela fusão da ANPAF e UNAFE. Depois incorporou a APBC.

É a maior associação da advocacia pública federal do Brasil e congrega as quatro carreiras de membros da Advocacia Geral da União (AGU): Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores do Banco Central. 

Anafe é o nome comum dados a diversas espécies vegetais:
 Melilotus segetalis
 Melilotus sulcatus